Светско првенство у шаху 2017. био је шаховски турнир у коме се надметало 128 играча у Тбилисију, главном граду Грузије, од 2. до 27. септембра 2017. године. Било је то укупно седмо Светско шаховско првенство.

Победник је био јерменски велемајстор Левон Аронјан; други пут је освојио светску титулу, дванаест година након његове прве победе 2005.

Прва два играча на турниру, Левон Аронјан и Динг Лирен, квалификовали су се за Турнир кандидата 2018 за Светско првенство у шаху 2018.

Процес надметања за домаћинство 

На 85. ФИДЕ конгресу одржаном током 41. шаховске олимпијаде, ФИДЕ је примила понуде за домаћинство Светског купа 2017. и 43. шаховске олимпијаде 2018. године од националних федерација Грузије и Јужне Африке. Јужна Африка је предложила Сан Сити и Дурбан као места одржавања, док је Грузија предложила Тбилиси и Батуми респективно.  Иако је Гари Каспаров изразио подршку кандидатури Јужне Африке током његове ФИДЕ председничке кампање, кандидатура Грузије је победила, добивши 93 гласа у односу на 58 гласова Јужне Африке.

Формат

Турнир је био по олимпијском формату (нокаут систем), са изузетком што је постојала одредба да два поражена у полуфиналу играју за треће место, ако је потребно (погледајте #Квалификације за турнир кандидата). Мечеви су се састојали од две регуларне партије са временским ограничењем (осим финала и меча за треће место ако је потребно, које су се састојале од четири регуларне партије са временским ограничењем). За ове две партије, играчи имају 90 минута за првих 40 потеза, након чега следи 30 минута за остатак партије, са 30 секунди по потезу од почетка партије.

Ако је меч после регуларних партија нерешен, сутрадан се игра тај брејк. Формат за тај брејкове је следећи: 
 Две брзи партије (25 минута плус 10 секунди. 
 Ако је резултат нерешен након две рапид партије, играју се још две брзе партије (10 минута плус 10 секунди). 
 Ако је резултат нерешен после четири брзе партије, противници играју две блиц партије (пет минута плус три секунде у порасту). 
 Ако је резултат нерешен после пар блиц партија, игра се армагедон партија (у којој се реми рачуна као победа црног). Бели имају 5 минута, а црни 4 минута, са повећањем од 3 секунде по потезу почевши од потеза 61.

Квалификације за турнир кандидата

Са Светског купа у шаху, двојица првопласираних стичу право да учествују на Турнир кандидата у шаху, Берлин, 2018.

Међутим, Магнус Карлсен (светски шампион) и Сергеј Карјакин (већ пласиран на турнир кандидата) нису имали потребу за квалификацијама, и обојица су учествовали на турниру (иако је веома необично да бранилац титуле то уради тако). Дакле, правила су била да се прва двоица најбоље пласираних осим Карлсена и Карјакина квалификују за турнир кандидата. То је значило да је предвиђен меч за треће место, између два поражена у полуфиналу, ако је потребно.

Како се испоставило, и Карлсен и Карјакин су елиминисани у прва три кола, тако да су два кандидата у квалификацијама била једноставно два финалиста: јерменац Левон Аронјан и кинез Динг Лирен.

Распоред

Свако од првих шест кола траје три дана: по један дан за две регуларне партије са временским ограничењем, затим трећи дан за брејкове, ако је потребно. Последње коло има четири дана регуларних партија са временским ограничењем, а затим пети дан за изједначење, ако је потребно. 
 1. коло: 3–5. септембар 
 2. коло: 6.–8. септембар 
 3. коло: 9.–11. септембар 
 4. коло: 12–14. септембар 
 5. коло: 15.–17. септембар 
 Дан одмора: 18. септембар 
 6. коло: 19.–21. септембар 
 Дан одмора: 22. септембар 
 Финале (и плеј-оф за треће место ако је потребно): 23–27. септембар

Све кола почињу у 15:00 по локалном времену, односно 11:00 UTC.

Новчана награда

Према прописима, сви играчи морају сами да плате своје трошкове путовања, а 20% од новчане награде сваког играча иде у ФИДЕ.

Секција 1

{{Осмина финала, компакт
| team-width=220
| RD1=1/64 финала
| RD2=1/32 финала
| RD3=1/16 финала
| RD4=1/8 финала
| RD1-seed01=1
| RD1-team01=| RD1-score01=2
| RD1-seed02=128
| RD1-team02=
| RD1-score02=0
| RD1-seed03=64
| RD1-team03=| RD1-score03=2
| RD1-seed04=65
| RD1-team04=
| RD1-score04=0
| RD1-seed05=32
| RD1-team05=| RD1-score05=2½
| RD1-seed06=97
| RD1-team06=
| RD1-score06=1½
| RD1-seed07=33
| RD1-team07=| RD1-score07=2
| RD1-seed08=96
| RD1-team08=
| RD1-score08=0
| RD1-seed09=16
| RD1-team09=| RD1-score09=2
| RD1-seed10=113
| RD1-team10=
| RD1-score10=0
| RD1-seed11=49
| RD1-team11=
| RD1-score11=2½
| RD1-seed12=80
| RD1-team12=| RD1-score12=3½
| RD1-seed13=17
| RD1-team13=| RD1-score13=1½
| RD1-seed14=112
| RD1-team14=
| RD1-score14=½
| RD1-seed15=48
| RD1-team15=| RD1-score15=w/o
| RD1-seed16=81
| RD1-team16=
| RD1-score16=
| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01=2
| RD2-seed02=64
| RD2-team02=
| RD2-score02=0
| RD2-seed03=32
| RD2-team03=
| RD2-score03=1½
| RD2-seed04=33
| RD2-team04=
| RD2-score04=2½
| RD2-seed05=16
| RD2-team05=
| RD2-score05=2½
| RD2-seed06=80
| RD2-team06=
| RD2-score06=1½
| RD2-seed07=17
| RD2-team07=
| RD2-score07=1½
| RD2-seed08=48
| RD2-team08=
| RD2-score08=2½
| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score01=½
| RD3-seed02=33
| RD3-team02=
| RD3-score02=1½
| RD3-seed03=16
| RD3-team03=
| RD3-score03=1½
| RD3-seed04=48
| RD3-team04=
| RD3-score04=½
| RD4-seed01=33
| RD4-team01=
| RD4-score01=1
| RD4-seed02=16
| RD4-team02=
| RD4-score02=3
}}

Секција 2

Секција 3

Секција 4

Резултати 1/4 финала, 1/2 финала, финалa

 Учесници и финални поредак 

Прва два играча су се квалификовала за турнир кандидата 2018.

 Начин квалификација на турнир СШ Светски шампион (1)ВК Полуфиналисти Светског купа у шаху Баку, 2015. (4)Ј15 и Ј16 Светско јуниорско првенсрво у шаху 2015. и 2015. године (2)Р Рејтинг (користи се просек свих објављених рејтинга од фебруара 2016. до јануара 2017) (19)Е16 и Е17 Европско индивидуално првенство у шаху 2016. и 2017. године (22)АМ16 и АМ17 Панамеричко индивидуално првенство у шаху 2016. (4) и 2017. (6) године.АС16 и АС17 Азијско индивидуално првенство у шаху 2016. (5) и 2017. (5) године.АФ17 Афричко индивидуално првенство у шаху 2017. (2)Н Нордијско индивидуално првенство у шахуЗ2.1 (3), З2.2 (1), З2.3 (2), З2.4 (2), З2.5 (2), З3.1 (1), З3.2 (1), З3.3 (2), З3.4 (2), З3.5 (2), З3.6 (1), З3.7 (1), З4.1 (1), З4.2 (1), З4.3 (1), З4.4 (1): Зонски турнириАЦП: највишепласирани учесник АЦП Тура који се није квалификовао према претходним критеријумима (1)ПН: Номинација председника ФИДЕ (5)ОН': Номинација организатора (4)

 Табеле мечева 

 1/64 финала 3. - 5. септембар 2017. 

 Четвртфинале - 15. 17. септембар 2017. 

Референце

 Спољашње везе 
 Official website
 Pairings tree (PDF). FIDE'', August 2017

Чланци за чишћење
Светски шампионат у шаху
Шах
Спорт у 2017.
Спорт у Тбилисију
Светски куп у шаху
Светски куп у шаху 2017